Artyom Vaszjunyin (né le  à Kiev en URSS) est un joueur professionnel de hockey sur glace hongrois devenu entraîneur. Il possède un passeport ukrainien. Son père Oleg a joué au hockey au niveau professionnel.

Biographie

Carrière en club 
Il joue dans l'équipe de Alba Volan Székesfehérvár dans la Ligue Hongroise, club où il a débuté en 2000. En 2007, son équipe intègre l'EBEL, l'élite autrichienne.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Hongrie de hockey sur glace en sélection senior depuis 2007. En 2008, il est l'un des artisans de la montée de la Hongrie en élite.

Roller inline hockey 
Il représente la Hongrie en Roller in line hockey. Il est sélectionné pour le Championnat du monde de roller in line hockey IIHF 2014.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001 || Alba Volan Székesfehérvár||Borsodi Liga ||1||1||0||1||0||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2001-2002 || Alba Volan Székesfehérvár ||Borsodi Liga ||9||8||5||13||0||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2001-2002 ||Alba Volan Székesfehérvár ||Interliga ||1||0||0||0||0||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2002-2003 ||Ferencváros TC ||Borsodi Liga||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2003-2004 ||Dunaferr SE Dunaújváros  ||Interliga ||13||1||0||1||0||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2003-2004 || Dunaferr SE Dunaújváros ||Borsodi Liga ||19||2||7||9||4||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2004-2005 ||Alba Volan Székesfehérvár ||Interliga ||20||1||1||2||10||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2004-2005 ||Alba Volan Székesfehérvár ||Borsodi Liga ||15||2||11||13||4||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2005-2006 ||Alba Volan Székesfehérvár ||Interliga ||24||2||1||3||31||3||0||0||0||0 
|-
| 2005-2006 ||Alba Volan Székesfehérvár ||Borsodi Liga||11||3||6||9||2||8||1||1||2||2
|-
| 2006-2007 ||Alba Volan Székesfehérvár||Borsodi Liga ||21||6||8||14||10||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2006-2007 ||Alba Volan Székesfehérvár ||Interliga ||23||4||4||8||8||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2007-2008 ||Alba Volán Székesfehérvár ||EBEL||42||4||5||9||35||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2007-2008 ||Alba Volán Székesfehérvár||Borsodi Liga||7||1||2||3||6||9||3||6||9||27 
|-
| 2008-2009 ||Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 46|| 3|| 5|| 8|| 6|| || || || || 
|-
| 2008-2009 ||Alba Volán Székesfehérvár||OB I. Bajnokság|| 8|| 1|| 0|| 1|| 2|| || || || ||
|-
| 2009-2010 ||Alba Volán Székesfehérvár ||EBEL|| 52|| 4|| 3|| 7|| 6|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2009-2010 ||Alba Volán Székesfehérvár||OB I. Bajnokság || || || || || || 6|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 2010-2011 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 50|| 2|| 2|| 4|| 6|| || || || ||
|-
|2010-2011 ||Alba Volán Székesfehérvár|| MOL Liga || 9|| 5|| 5|| 10|| 10|| || || || ||  
|-
|2010-2011 ||Alba Volán Székesfehérvár||OB I. Bajnokság || || || || || || 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012 ||Dunaújvárosi Acél Bikák || MOL Liga || 19|| 7|| 10|| 17|| 12|| 7|| 1|| 7|| 8|| 22
|-
| 2011-2012 ||Dunaújvárosi Acél Bikák || Nationalliga || 19|| 11|| 9|| 20|| 6|| 5|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
|2011-2012 || Dunaújvárosi Acél Bikák ||OB I. Bajnokság || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2012-2013 || Dunaújvárosi Acél Bikák || MOL Liga || 31|| 3|| 9|| 12|| 48|| 10|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2013-2014 || Ferencváros TC || MOL Liga || 48|| 11|| 24|| 35|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Debreceni HK || MOL Liga || 29|| 5|| 10|| 15|| 8|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2015-2016 || Debreceni HK || MOL Liga || 38|| 8|| 12|| 20|| 50|| 7|| 3|| 3|| 6|| 
|-
| 2016-2017 || Debreceni HK || MOL Liga || 26|| 5|| 13|| 18|| 4|| 10|| 2|| 2|| 4|| 2

Notes et références 

Naissance en janvier 1984
Naissance à Kiev
Joueur international hongrois de hockey sur glace
Entraîneur hongrois de hockey sur glace
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey